Мужская сборная ветеранов Швейцарии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Швейцарию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швейцарии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )

Примечания

Ссылки 
 Швейцария -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии

См. также 
 Мужская сборная Швейцарии по кёрлингу
 Женская сборная Швейцарии по кёрлингу
 Смешанная сборная Швейцарии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Швейцарии по кёрлингу
 Сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Женская сборная ветеранов Швейцарии по кёрлингу

Швейцария
Кёрлинг в Швейцарии
Кёрлинг